Вели́кие Проходы либо Больши́е Проходы́ () — село в Проходо́вском сельском совете Дергачёвского района, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322081503. Население по переписи 2001 года составляет 1003 (478/525 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Великие Проходы находится на берегу реки Липец (Проходы), которая через 4 км впадает в реку Харьков (правый приток), на реке большое озеро (~30 га), выше и ниже по течению в 2-х км большие садовые товарищества, ниже по течению в 2-х км — село Липцы.
Село окружено большими лесными массивами (дуб).

Во многих документах село называют Большие Проходы.

История 
 1660 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Больших Проходах были 460 дворов, церковь, сельсовет, сад, лесничество и ветряная мельница.
 На северной окраине Больших Проходов в середине августа 1943 года при освобождении Харькова от немецкой оккупации находился штаб Степного фронта Советской армии (командующий И. С. Конев).

Происхождение названия 
Название села происходит от слобожанского диалектизма «проходы», который обозначает «бугры», «яры», «яруги», то есть бугристую местность. Большие потому, что население слободы было больше, чем в Малых Проходах.

По гидронимической версии, название произошло от названия реки Проходы, правого притока реки Харьков, на правом (южном) берегу которой была основана слобода.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Парники.
 ООО «Украина».
 ООО «Производственно-коммерческая агрофирма „Флора лтд“».

Объекты социальной сферы 
 Детский сад «Светлячок».
 Школа.
 Спортивный комплекс(открыт в 2012 году)

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 323 воина.

Известные люди 
 Шалимов Владимир Егорович (1908—1942) — Герой Советского Союза, родился 8 августа 1908 года в селе Великие Проходы.

См. также 
 Малые Проходы

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 Великие Проходы на картах: 1940, 2000 годы

Примечания 

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)